Partit de la Causa Obrera, partit polític de Brasil
 Public Carriage Office, organisme que administra les llicències de taxis del Gran Londres
 Penguin Cafe Orchestra, grup de música del Regne Unit
 PCO també és el codi UCI del Palmans, equip ciclista professional de Bèlgica